Leap Year (1924) — filme mudo dirigido e estrelado por Roscoe Arbuckle
 Leap Year (1932) — filme dirigido e estralado por Tom Walls
 Leap Year (2010) — filme com Amy Adams e John Lithgow